Влади́мир Ива́нович Са́вченко () — советский и украинский писатель-фантаст.

Биография 
Выпускник Московского энергетического института, инженер-электрик. Работал в Институте кибернетики (Киев).

Первая публикация «Навстречу звездам» (1955) выявила в авторе сторонника естественно-научной фантастики, интересующегося эвристическим потенциалом незаурядной личности. В 1956 году печатает рассказ «Пробуждение профессора Берна», который кардинальным образом переделает для утопического романа «За перевалом» (1984). Из изданий на украинском языке известна повесть «Привидение времени» (1964).

В сборнике «Чёрные звезды» (1960) исследовал пограничные области традиционных наук, выдвигал оригинальные гипотезы. В частности, в рассказе «Вторая экспедиция на странную планету» (1959) выдвигал на первый план политические нюансы в контактах с кристаллической формой жизни. Позиционировал себя приверженцем кибернетического взгляда на общество и живой организм. Последовательно разрабатывал различные аспекты процесса самопознания личности. Лидирующие позиции в советской НФ занял после публикации романа «Открытие себя» (1967), в котором предупреждал об этических проблемах при создании информационных клонов.

В 1973 году вышел в свет 25 том «Библиотеки современной фантастики» под названием «Антология», в котором в сокращенном варианте была помещена программная для Савченко повесть «Испытание истиной». В этом же издании присутствовали и лучшие произведения крупнейших и популярных писателей-фантастов США, Великобритании, Японии и Франции, . Главный герой повести Дмитрий Калужников совершает фундаментальное открытие, приводящее к слиянию личности первооткрывателя и разумной материи с последующим катастрофическим эффектом нового Тунгусского метеорита. В поздний период творчества Савченко уделяет внимание биологическим сторонам феномена сверхчеловека. Это повесть «Перепутанный» (1983)  Широко известен роман «За перевалом» (1984) о коммунистическом будущем Земли.

Умер в Киеве 16 января 2005 года
. Похоронен в Москве на Перепечинском кладбище.

Литературные премии 
 Премия на конкурсе Детгиза РСФСР за повесть «Чёрные звезды» (1960, Москва)
 Приз «Чумацкий шлях» за повесть «Похитители сутей» (1989, Киев)
 Премия «Великое Кольцо» за роман «Должность во Вселенной» (1994)
 Премия «Аэлита» за вклад в русскоязычную фантастику (2003)

Произведения 
 «Чёрные звёзды» (1956)
 «Вторая экспедиция на Странную планету» (1959)
 «Открытие себя» (1967)
 «Тупик» (1972)
 «Встречники» (1980)
 «Алгоритм успеха» (1983)
 «За перевалом» (1984)
 «Похитители сутей» (1988)
 «Вселяне: Должность во Вселенной» (1992)
 «Время больших отрицаний» (2002)

Ненапечатанные произведения, изданные в интернете 
Глава:
 Эссе об отце и дяде (историческая повесть с вкраплениями фантастики)

Повести:
 Алгоритм успеха (параллельные тексты)
 Перепутанный (параллельные тексты)
 Призрак времени
 Час таланта (параллельные тексты)

Рассказы:
 Жил-был мальчик (параллельные тексты)
 С ним надо по-хорошему (параллельные тексты)

Эссе:
 Эпиграфы к главам (параллельные тексты) (космоопера)
 Эссе о пользе чтения справочников (публицистика)

Очерки (публицистика):
 Историоматика 1
 Историоматика 2
 Историоматика 3
 Историоматика 4
 Историоматика 5
 Антиядерное нейтринное оружие: спасение мира, погибель — или платье голого короля?

Статьи:
 Чернобыль-86, вариант ситуации (публицистика)
 Визит сдвинутой фазианки, рассказ (параллельные тексты) (фантастика)
 Мир Перед Точкой Закипания (публицистика)
 Нобелевки по физике за Хх век (приложение к «Антиядерному нейтринному оружию…») (космоопера)
 Приложение 2 к Историоматике (публицистика)
 Приложение 1 к Историоматике (публицистика)
 Тени Чернобыля в повести «Чёрные звёзды» (1960) (публицистика)
 Тени Чернобыля в повести «Чёрные звёзды» (1960) (публицистика)
 Тени Чернобыля в повести (публицистика)
 Новая наука Зачатика, нужная всем (публицистика)

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Личная страница Владимира Савченко с текстами всех его сочинений
 Г. Прашкевич «Последний фантаст (научный)» — статья о Савченко в журнале «Реальность Фантастики» № 4(20) Апрель 2005.
 Биография и библиография В. И. Савченко на сайте «Архив фантастики»

Писатели-фантасты СССР
Писатели Украины
Писатели-фантасты Украины
Лауреаты премии «Аэлита»
Выпускники МЭИ
Учёные Института кибернетики
Похороненные на Перепечинском кладбище